Calder kan syfta på:

 Calder (efternamn) – ett traditionellt skotskt efternamn
 Calder Burn – ett vattendrag i Skottland
 Calder River – ett vattendrag i Australien
 River Calder – förgreningssida